Патриция Смит:
 Патриция Смит (писатель).
 Смит, Патриция (актриса), американская актриса (1930—2011)
 Патриция Хорнсби-Смит, политик.
 Patricia Smith, Viscountess Hambleden, придворная Королевы Елизаветы.

Патти Смит:
 Патти Смит, американская певица и поэт.
 Патти Смит (политик), Государственный Уполномоченный от 52-го округа Палаты Представителей Орегона.
 Патти Смит (Scandal), участница группы Scandal.
 Патти Смит Хилл, преподаватель, соавтор песни «Happy Birthday to You».